

Радомін — гміна в Ґолюбсько-Добжинському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Радомін — село в гміні Радомін Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Радомін — село в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства